Мла́дший нау́чный сотру́дник может означать:
 научную должность «младший научный сотрудник»
 учёное звание «младший научный сотрудник»